Joseph Winlock (generaal)
Joseph Winlock (astronoom), (1826-1875) een Amerikaans astronoom en kleinzoon van Joseph Winlock (generaal).